I. Hugó itáliai király (882–948)
I. Hugó empúriesi gróf (965 körül–1040)
I. Hugó burgundi herceg (1057–1093)
I. Hugó, rethel-i gróf (1065–1118)
I. Hugó champagne-i gróf (1074–1126)
I. Hugó arboreai király (judex) (1178–1211)
I. Hugó ciprusi király (1193/94–1218)
I. Hugó blois-i gróf (1197 előtt–1248)
I. Hugó burgundi gróf (1220-1266)
I. Hugó jeruzsálemi király (1240 előtt–1284), III. Hugó néven ciprusi király